Вадим Володимирович Петров (; *) — російський громадський і політичний діяч місцевого рівня (Калінінградська область), відомий патріотичною позицією по відношенню до Східної Пруссії, а також проєвропейською та проукраїнською позицією.

З життєпису 

Політики Росії
Персоналії:Калінінградська область